Die Nemzeti Bajnokság 1908/09 war die achte Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum vierten Mal Ferencváros Budapest.

Osztályú Bajnokság 
An der Meisterschaft konnten nur Mannschaften aus Budapest teilnehmen.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste am Saisonende absteigen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vidéki Bajnokság 
Die vier regionalen Gruppen wurden von Kassai AC (Gruppe Nord), Győri ETO (Gruppe West), Bácska Szabadkai AC (Gruppe Süd) und Kolozsvári KASK (Gruppe Ost) gewonnen. Sieger der Landmeisterschaft, die in Budapest ausgetragen wurde, wurde Kassai AC:

Endspiel 

|}
Dadurch gewann Ferencváros die gesamt-ungarische Meisterschaft.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1909
Fußballsaison 1908/09